Anela kan syfta på:
 Anela (namn) – ett kurdiskt namn

Geografi

Italien 

 Anela, Sardinien – en kommun på Sardinien i Provincia di Sassari,